Феррини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Феррини, Контардо (1859-1902) — блаженный Римско-католической церкви.
 Феррини, Джорджо (1939-1976) — футболист.